Exit (festival), een muziekfestival in de Servische stad Novi Sad
 Exit (album), een studioalbum van de Berlijnse groep Tangerine Dream
 Exit (club), voormalige homodiscotheek aan de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam
 Exit (poppodium), een poppodium in Rotterdam, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Exit (vereniging), een Zwitserse vereniging die helpt bij zelfdoding

 Films/Televisieserie:
 Exit (1996), videofilm van Ric Roman Waugh
 Exit (1997) van Menno de Nooijer en Paul de Nooijer
 Exit (2002), korte tv-film van Simone van Dusseldorp met Lidewij Mahler
 Exit (2005), korte film van Dave van den Heuvel met Matthias Schoenaerts
 Exit (2006) van Peter Lindmark
 Exit (2011) van Marek Polgar
 Exit (2013), tv-film van Boris Paval Conen
 Exit (televisieserie), Noorse televisieserie uit 2019